Золотая перчатка английской Премьер-лиги () — ежегодная английская футбольная награда, вручаемая вратарю, который провёл наибольшее количество «сухих матчей» (матчей, в которых его команда не пропускала голов) в сезоне Премьер-лиги. С момента основания по сезон 2015/16 была известна под спонсорским названием «Золотая перчатка Barclays» (), а начиная с сезона 2017/18 — под спонсорским названием «Золотая перчатка Cadbury» ().

Первым обладателем награды стал Петр Чех с 24 «сухими» матчами в сезоне 2004/05. Хосе Рейна трижды становился обладателем награды — в 2006, 2007 и 2008 годах. Эдвин ван дер Сар выиграл награду в сезоне 2008/09, сыграв 21 «сухой» матч. Также ван дер Сар провёл 14 «сухих» матчей подряд, не пропуская мячи в свои ворота на протяжении 1311 минут, что стало рекордом Премьер-лиги и Футбольной лиги Англии. Наибольшим количеством наград обладают Джо Харт и Петр Чех, которые получали «перчатку» четыре раза. Кроме того, Петр Чех является единственным вратарём, который получал данную награду, выступая за разные клубы.

Первоначально награду мог получить лишь один вратарь с наилучшим соотношением «сухих» матчей к общему количеству проведённых встреч. Но с сезона 2013/14 действует новое правило, согласно которому «золотая перчатка» вручается всем вратарям, сыгравшим наибольшее число матчей без пропущенных голов — вне зависимости от общего количества проведённых игр. Подобное двойное вручение награды произошло дважды: по итогам сезона 2013/14 по «Золотой перчатке» получили Петр Чех и Войцех Щенсный, сыгравшие по 16 матчей «на ноль», а по итогам сезона 2021/22 награды удостоились Алисон и Эдерсон, сыгравшие по 20 «сухих» матчей.

Победители

Победы по странам 
Указаны юрисдикции, за сборные которых имели право выступать обладатели «Золотой перчатки» в соответствии с правилами ФИФА.

Победы по клубам 
Указаны футбольные клубы, выступление в составе которых было отмечено «Золотой перчаткой».

Примечания

Ссылки 
 Список обладателей награды на официальном сайте Премьер-лиги 

Футбольные награды в Англии
Вратари